Point de mire était une émission d'informations québécoise animée par René Lévesque de 1956 à 1959.
 Le Point de mire est une comédie en 4 actes d'Eugène Labiche.
 Point de mire (Il Falco e la colomba) est un film italien réalisé par Fabrizio Lori en 1981.
 Le Point de mire est un film de Jean-Claude Tramont, sorti en 1977, avec Annie Girardot